Сезон 2021/2022 — 19-й сезон для казанского «Рубина» в чемпионате России, а также 64-й год со дня основания футбольного клуба. По итогам прошлого чемпионата, «Рубин» занял 4-е место, что позволило клубу принять участие в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций в сезоне 2021/2022, где уступил в двухматчевом противостоянии польскому «Ракуву».

Руководство клуба 
  Рустем Сайманов — генеральный директор
  Константин Дзюба — исполнительный директор
  Олег Яровинский — спортивный директор
  Ринат Булатов — директор по связям с органами государственной и муниципальной власти
  Иван Бодылевский — руководитель пресс-службы

Тренерский штаб

Основной состав 
  Леонид Слуцкий — главный тренер
  Олег Кузьмин — тренер
  Олег Веретенников — тренер
  Сергей Козко — тренер вратарей
  Нойя Сальсес Хавьер — тренер по физической подготовке
  Георгий Лаврухин — врач
  Денис Солодков — врач
  Денис Бачев — массажист

Молодёжный состав 
  Ренат Мифтахов — старший тренер
  Алексей Варламов — тренер
  Айрат Гайнуллин — тренер
  Глеб Пресняков — тренер вратарей
  Вячеслав Медянский — администратор
  Юрий Степанов — врач

Форма 
Производителем формы для клуба в этом сезоне является компания Jako. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке — ТАИФ.

Основной состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#c1173e" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#c1173e" align="left" |
|- bgcolor="#c1173e"

|-
! colspan="9" bgcolor="#c1173e" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

№ 17 закреплён за защитником Ленаром Гильмуллиным (посмертно), а № 61 — за полузащитником Гёкденизом Караденизом.

Трансферы

Лето 2021 
Пришли

Ушли

* В аренду
** Из аренды
*** Свободный агент

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Кубок «Париматч» Премьер

Турнирная таблица

Матчи

Чемпионат России

Турнирная таблица

Матчи

Кубок России 

В связи со сменой формата турнира клуб начнёт свой путь со стадии 1/8 финала, благодаря участию в еврокубке.

Лига конференций 

Третий квалификационный раунд. Путь представителей лиг

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 ФК «Рубин» Казань на сайте RFPL.org

Сезоны ФК «Рубин» Казань
Рубин
Рубин